Сан Андрес Тустла има више значења:

 Општина Сан Андрес Тустла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес Тустла (Сан Андрес Тустла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику